Amphilepis guérini är en ormstjärneart som beskrevs av Cherbonnier och Guille 1978. Amphilepis guérini ingår i släktet Amphilepis och familjen sköldormstjärnor. 

Artens utbredningsområde är Madagaskar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sköldormstjärnor
guérini